Jméno a příjmení Vlastimil Růžička má více nositelů:

 Vlastimil Růžička (1925–1985), československý cyklista, mistr Československa v cyklokrosu
 Vlastimil Růžička (chemik) (* 1949), český fyzikální chemik
 Vlastimil František Růžička (1910–1988), český činoherní herec a filmový herec